Алексе́й Антро́пов:
 Антропов, Алексей Иванович (род. 1924) — Герой Социалистического Труда.
 Антропов, Алексей Петрович (1716—1795) — русский живописец, представитель стиля барокко.